Zoltán Berkes (hokej na travi), mađarski hokejaški reprezentativac
Zoltán Berkes (kanu), mađarski kanuist